Wiele miejscowości o tej nazwie występuje w Rosji:

 Oktiabrskoje – osiedle typu miejskiego w Chanty-Mansyjskim OA-Jugrze
 Oktiabrskoje – wieś rejonowa w obwodzie czelabińskim
 Oktiabrskoje – wieś rejonowa w obwodzie orenburskim
 Oktiabrskoje – wieś rejonowa w Osetii Północnej-Alanii
 Oktiabrskoje – wieś w Rosji, centrum administracyjne sielsowietu oktiabrskiego w rejonie rylskim obwodu kurskiego